La competizione della zona si è svolta con il formato round robin, a Larnaca, Cipro dal 16 al 19 giugno 2021.

Nazioni partecipanti

Formato

Data: 16-19 giugno 2021

Luogo: Herodotou Tennis Academy, Larnaca, Cipro (cemento)

Formato: Round robin, due gironi, uno composto da quattro squadre ed uno da tre squadre, e le nazioni si sfideranno con ogni squadra nel proprio girone una sola volta. Le due vincitrici dei gironi, guadagneranno l'accesso ai play-off del Gruppo II nel 2022.
Le due seconde classificate si contenderanno il terzo posto di promozione rimasto. Le due squadre che termineranno al terzo posto lotteranno per evitare la retrocessione nel Gruppo Europa IV e la squadra che finisce al quarto posto nel girone da quattro squadre sarà automaticamente retrocessa.

Round Robin

La classifica è determinata da: 1) Numero di vittorie; 2) Numero di partite; 3) Negli scontri a due squadre, record negli scontri diretti; 4) In caso di parità a tre squadre, (a) percentuale di set vinti (record negli scontri diretti se due squadre rimangono in parità), (b) percentuale di partite vinte (record negli scontri diretti se due squadre rimangono in parità), (c) la classifica della Coppa Davis

Round Robin

Girone A

Georgia vs. Islanda

Cipro vs. Islanda

Georgia vs. Cipro

Girone B

Monaco vs. Malta

Lussemburgo vs. Irlanda

Monaco vs. Irlanda

Lussemburgo vs. Malta

Note

Collegamenti esterni